ИВС — аббревиатура, имеет несколько значений в различных сферах деятельности:
 ИВС — избранный вид спорта
 ИВС — изобразительно-выразительные средства  
 ИВС — изолятор временного содержания, КПЗ
 ИВС — Институт высокомолекулярных соединений Российской академии наук
 ИВС — информационно-вычислительная сеть
 ИВС — информационно-вычислительная система, SCADA